Mielich ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Mielich (1898–1993), deutscher Eisenbahningenieur
 Alphons Leopold Mielich (1863–1929), österreichischer Genremaler des Orientalismus
 Bärbl Mielich (* 1952), deutsche Politikerin
 Hans Mielich (1516–1573), deutscher Maler

Siehe auch:
 Milich